

Patronyme

 Martynas Andriuškevičius (1986-), basketteur lituanien ;
 Vytautas Andriuškevičius (1990-), footballeur lituanien.

Patronyme lituanien